Synagoge steht für:

 Synagoge, ein jüdisches Versammlungs- und Gotteshaus 
 eine jüdische Gemeinde, siehe Kehillah 
 Synagoge canonum oder Synagoga L titulorum, eine byzantinische Rechtssammlung 
 Synagoge (Lexikon), ein byzantinisches Lexikon
 Synagoga, eine mittelalterliche Allegorie des Judentums, meist genannt im Begriffspaar Ecclesia und Synagoge

Siehe auch:

 Alte Synagoge
 Neue Synagoge
 Liste der Listen von Synagogen